Christian Gómez può riferirsi a:

 Christian Gómez (1974-), calciatore argentino
 Christian Gómez (1975-), calciatore ecuadoriano